Качанівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Качанівська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Качанівська сільська рада — Полтавська область, Гадяцький район
 Качанівська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район